Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Mark Woodforde 6-2,6-2.

Teste di serie 

 Michael Chang (primo turno)
 Boris Becker (campione)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)

 Richard Krajicek (semifinali)
 Jason Stoltenberg (semifinali)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Karsten Braasch (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 1994
ATP Tour 1994